El término Sanlucarejo es un topónimo español que puede referirse a: 

Sanlucarejo, lugar del municipio andaluz de Villarrasa, en la provincia de Huelva.
Sanlucarejo, lugar del municipio andaluz de Arcos de la Frontera, en la provincia de Cádiz, en el que existe una necrópolis hispano-visigoda. 

Parece ser una forma despectiva del topónimo Sanlúcar, al modo de Sevilleja.

Notas